Ashland megye (Ohio)
Ashland megye (Wisconsin)